Hnatyshyn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1935), femme politique canadienne
 (1907-1967), avocat et homme politique canadien
Ramon Hnatyshyn (1934-2002), homme politique canadien

Voir aussi
Hnatyshyn Foundation Visual Arts Awards, prix annuels en art

Homonymie de patronyme